Выборка с отклонением — метод, используемый для семплирования сложных вероятностных распределений.

Постановка задачи 

Для семплирования вероятностного распределения  выборка с отклонением используется тогда, когда форма  делает семплирование напрямую сложным.

Генерация семплов по 
происходит с помощью более простого вспомогательного распределения , которое мы можем просемплировать, и которое удовлетворяет следующему условию:

 , где .

Алгоритм 

 Взять семпл  по распределению ;
 Выбрать случайное число  равномерно из отрезка ;
 Вычислить ;
 Если , то  добавляется к семплам;
 Если , то  отклоняется (отсюда и название метода).

Алгоритм выбирает точки  равномерно из области под графиком , а это и означает что получаются семплы .

Примеры 

Приведем простой геометрический пример.
Предположим, мы хотим выбрать случайную точку внутри окружности единичного радиуса.

Сгенерируем точку  выбрав  и  как независимые произвольные числа из отрезка .
Если получится так, что , то это означает что точка лежит внутри круга, и должна быть принята. В противном случае точка отклоняется, и генерируется следующая.

В качестве еще одного примера можно рассмотреть алгоритм Зиккурат, в основе которого лежит выборка с отклонением. Этот алгоритм используется для генерирования неравномерно распределенных случайных чисел.

Проблемы 
Проблемы, как правило, возникают при решении задач большой размерности.

При этом  будет очень большим (экспоненциальным от размерности), и почти все семплы будут отвергаться.

Ссылки 
Николенко С. Курс «Вероятностное обучение».

Метод Монте-Карло